El término semillero peruano puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Sporophila peruviana, de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 El nombre común de la especie de ave Catamenia inornata en Chile.